Wiesen ist der Name folgender geografischer Objekte:

Gemeinden:
 Wiesen (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Nieder-Wiesen, Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Wiesen (Burgenland), Gemeinde im Burgenland

Ortsteile in Deutschland:
 Wiesen (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Wiesen (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Wiesen (Bernau), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wiesen (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Wiesen (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiesen (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wiesen (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wiesen (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Wiesen (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Wiesen (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wiesen (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Wiesen (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiesen (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern
 Wiesen (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiesen (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiesen (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Wiesen (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Wiesen (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiesen (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wiesen (Hofbieber), Ortsteil der Gemeinde Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 Wiesen (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Landkreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wiesen (Wildenfels), Ortsteil der Stadt Wildenfels, Landkreis Zwickau, Sachsen

Gemeindeteile in Österreich:
 Wiesen (Gemeinde Feld am See), Ortschaft in der Gemeinde Feld am See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Wiesen (Gemeinde Friesach), Ortschaft in der Gemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Wiesen (Gemeinde Lesachtal), Weiler in der Gemeinde Lesachtal, Kärnten
 Wiesen (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Wiesen (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Wiesen (Gemeinde Leitzersdorf), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Wiesen (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wiesen (Gemeinde Bad Goisern), Ort in Bad Goisern, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wiesen (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft in Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wiesen (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft in Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Wiesen (Gemeinde Pinsdorf), Katastralgemeinde von Pinsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Wiesen (Gemeinde St. Peter), Ortslage von Mitterdorf bei St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Wiesen (Gemeinde Anras), Ortschaft der Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Tirol

Orte in der Schweiz:
 Davos Wiesen, Fraktionsgemeinde der Landschaft Davos im Kanton Graubünden

Orte in Italien:
 Wiesen (Pfitsch), Hauptort der Gemeinde Pfitsch in Südtirol, Italien
 Wiesen (Welsberg-Taisten), Fraktion der Gemeinde Welsberg-Taisten in Südtirol, Italien

historisch:
 Czarna Woda, Stadt, im Powiat Starogardzki in der Woiwodschaft Pommern, Polen
 Vižňov, Ortsteil von Meziměstí, Okres Náchod, Tschechien
 Česká Dlouhá (Böhmisch Wiesen), Grundsiedlungseinheit von Březová nad Svitavou, Okres Svitavy
 Moravská Dlouhá (Mährisch Wiesen), Grundsiedlungseinheit von Březová nad Svitavou, Okres Svitavy

Wiesen ist der Familienname folgender Personen:
 Gavin Wiesen, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Hans Wiesen (1936–2013), deutscher Agraringenieur und Politiker (SPD)
 Heinrich Wiesen (1928–2012), deutscher Richter
 Johannes Wiesen (1904–1972), deutscher Ordensgeistlicher
 Jonas Wiesen (* 1996), deutscher Ruderer
 Jonathan Wiesen (* 1968), US-amerikanischer Historiker
 Josef Wiesen (1865–1942), deutscher Landesrabbiner des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach

Siehe auch:
 Wiese
 Wisen – Gemeinde
 Wiesn – Volksfeste